

Musica 
 Junk – brano scritto ed interpretato da Paul McCartney, pubblicato nel 1970
 Junk – album di musica elettronica pubblicato nel 2016

Persone 
 Bruno Junk – marciatore sovietico
 Rosa Junck – esperantista boema

Altro 
 Junk Art – forma d'arte basata sull'utilizzo di prodotti di scarto
 Junk - Cronache dell'ultimo eroe – manga di Kia Asamiya pubblicato in Giappone nel 2004
 Junk food – cibo spazzatura
 Junk Good – programma televisivo del palinsesto di Real Time nel 2013
 Junk science – dati scientifici, di ricerca o di analisi giudicati come falsi o tendenziosi